Le tournoi de tennis d'Umag 2011 est un tournoi de tennis joué sur terre battue. Il s'est déroulé du 25 juillet au 31 juillet.

Faits marquants 
 Alexandr Dolgopolov remporte le titre en simple en s'imposant face à Marin Čilić en finale. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Simone Bolelli et Fabio Fognini s'imposent en finale face à Marin Čilić et Lovro Zovko. Ils remportent respectivement leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2011
2011 en Croatie
Tennis en juillet 2011